Мнимый больной (фильм, 1980) — фильм СССР 1980 года
 Мнимый больной (фильм, 2002) — фильм Франции 2002 года
 Мнимый больной (фильм, 2008) — фильм Франции 2008 года